Osoby:
 Christian Leberecht Vogel (1759-1816) – malarz niemiecki
 Dawid Vogel (1891-1944) – poeta żydowski
 Debora Vogel (1900-1942) – pisarka polsko-żydowska
 Dionizy Vogel (1896-1986) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Eberhard Vogel (ur. 1943) – piłkarz niemiecki
 Edward Vogel (1829-1856) – niemiecki podróżnik
 Hans-Jochen Vogel (1926-2020) – niemiecki polityk
 Hermann Karl Vogel (1841-1907) – astronom niemiecki
 Hermann Wilhelm Vogel (1834-1898) – fotochemik niemiecki
 Hermann Vögel (1902–1944) - zbrodniarz nazistowski, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Majdanek 
 Hugo Vogel (1855-1934) – malarz niemiecki
 Ignacy Vogel (1831-1911) – architekt, założyciel teatru Thalia oraz Domu Koncertowego Ignacego Vogla
 Johann Vogel (ur. 1977) – piłkarz szwajcarski
 Karl Vogel (1828-1897) – kartograf niemiecki
 Karl Christian Vogel von Vogelstein (1788-1868) – malarz niemiecki
 Ludwig Vogel (1788-1879) – malarz szwajcarski
 Michael Vogel (ur. 1908, zm. ?) – zbrodniarz nazistowski, esesman, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, obywatel rumuński
 Mike Vogel (Michael James „Mike” Vogel, ur. 1979) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny 
 Paweł Vogel (1904-2000) - taternik, narciarz, przewodnik tatrzański, kierownik schroniska w Roztoce w Tatrach, nauczyciel
 Peter Vogel (ur. 1954) – polski przestępca
 Scott Vogel (ur. 1973) – amerykański wokalista
 Wladimir Vogel (1896-1984) – szwajcarski kompozytor
 Wolfgang Vogel (1925-2008) – niemiecki adwokat, pośrednik w wymianie szpiegów i więźniów politycznych między RFN a DDR
 Zygmunt Vogel (1764-1826) – malarz polski

Obiekty geograficzne
 Vogel – 1922 m n.p.m., szczyt w Alpach Julijskich
 Vogel Peak (Dimlang) – 2042 m n.p.m., szczyt górski, Nigeria, góry Shebshi
 Vogel Peak – 1350 m n.p.m., szczyt na wyspie Georgia Południowa, w paśmie Salvesen Range
 Vogel Glacier – lodowiec na Ziemi Grahama na Półwyspie Antarktycznym, spływający do Flandres Bay.

Zobacz też 
 Fogel
 Fogiel (nazwisko)